Вилле-ди-Пьетрабуньо (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Сан-Мартино-ди-Лота. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B353.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3179 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1955 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1425 были экономически активными, 530 — неактивными (показатель активности — 72,9 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 1425 активных работали 1295 человек (662 мужчины и 633 женщины), безработных было 130 (62 мужчины и 68 женщин). Среди 530 неактивных 152 человека были учениками или студентами, 184 — пенсионерами, 194 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика